Sabugueiro ist der Name von:

 Sabugueiro (Arraiolos), Gemeinde in Portugal
 Sabugueiro (Seia), Gemeinde in Portugal